Kevin Horlacher (ur. 24 września 1989) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Degenfeld.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2005 w Bischofshofen zadebiutował w zawodach FIS Cup. Dwukrotnie zajął w nich 4. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystartował w grudniu tego samego roku w Sankt Moritz, zajmując 71. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 28 stycznia 2006 w Braunlage dzięki uzyskaniu 22. pozycji.

W Pucharze Świata zadebiutował 28 stycznia 2007 w Oberstdorfie, zajmując 30. miejsce. W tym samym roku, 4 lutego, uzyskał swój najlepszy rezultat: był 25. w Titisee-Neustadt. W marcu wystartował w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2007 w Tarvisio, zajmując 10. miejsce indywidualnie i 4. w drużynie.

W wyniku upadku podczas treningu w lipcu 2008 złamał siódmy kręg piersiowy. Po kontuzji tej powrócił do startów, ale nie wystąpił już w Pucharze Świata.

Najlepszy rezultat w Pucharze Kontynentalnym uzyskał 16 stycznia 2010 w Titisee-Neustadt, gdzie zajął 8. miejsce. W Letnim Pucharze Kontynentalnym dwukrotnie zajmował miejsce siódme: w lipcu 2008 i lipcu 2009 w Kranju. W FIS Cup wielokrotnie kończył konkursy w najlepszej dziesiątce. Najwyższą pozycję – czwartą – zajmował pięciokrotnie: poza debiutanckimi zawodami również w lutym 2010 w Kranju, w marcu 2012 w Garmisch-Partenkirchen i w sierpniu 2013, ponownie w Kranju.

W zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował we wrześniu 2014.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio/ Planica – 10. miejsce
 Drużynowo
 2007  Tarvisio/ Planica – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 72.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 110.
 sezon 2006/2007: 101.
 sezon 2009/2010: 66.
 sezon 2010/2011: 75.
 sezon 2012/2013: 128.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 24.
 2008: 46.
 2009: 40.
 2010: 48.
 2011: 79.
 2012: 78.
 2013: 79.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 47.
 sezon 2006/2007: 86.
 sezon 2009/2010: 51.
 sezon 2010/2011: 130.
 sezon 2011/2012: 33.
 sezon 2012/2013: 15.
 sezon 2013/2014: 17.
 sezon 2014/2015: 36.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 Kevin Horlacher na oficjalnej stronie FIS 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989